20 век може да се отнася за:

 20 век – периодът от време между 1 януари 1901 година и 31 декември 2000 година.
 Двадесети век – един от филмите шедьоври на известния италиански сценарист и режисьор Бернардо Бертолучи.